SCR Svensk Camping, är en nationell bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Organisationen bildades 1967 och har (2015) ca 450 medlemmar. SCR Svensk Camping marknadsför svensk camping i Sverige och utomlands, erbjuder medlemmarna rådgivning och utbildning samt verkar för att främja campingföretagandet i Sverige. VD för SCR är Lars Isacsson och ordförande är Eva Werkelin. 

SCR Svensk Camping blev 2009 medlemsorganisation i SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretag), numera Visita, tillsammans med SLAO (Sveriges Liftägares Organisation). Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Utöver detta finns regionkontor i Karlstad, Boden, Stockholm och Örebro. Via de regionala kontoren drivs arbete i 15 olika regioner.

Organisationen ansvarar bland annat för den officiella klassificeringen av svenska campingplatser enligt Svensk Campingstandard.

SCR Svensk Camping ingår i det europeiska nätverket EFCO&HPA (European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Parks Associations), ett samarbete mellan Europas campingorganisationer och nöjesparker.

Fotnoter

Se även
SCR:s webbplats
www.camping.se
EFCO&HPA
www.stuga.nu

Branschorganisationer i Sverige
Organisationer bildade 1967
Turism i Sverige